Poggio Chiesanuova è la maggiore curazia (frazione) del castello di Chiesanuova nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica
Poggio Chiesanuova sorge a nord di Chiesanuova, vicino al Rio San Marino, sulla strada che porta ad Acquaviva.

Sport

Voci correlate 
 Chiesanuova (San Marino)
 Caladino
 Confine (San Marino)
 Galavotto
 Molarini
 Poggio Casalino
 Teglio (San Marino)

Curazie dei castelli di San Marino